Nena, un infant de sexe femení
 Nena, cantant alemanya.
 Nena Daconte, duo musical espanyol.
 Nena (cuplet)''', cuplet del mestre Joaquim Zamacois i lletra de Pedro Puche.